Rackham – storica casa editrice francese di miniature e giochi di ruolo fondata nel 1997

Persone 
 Arthur Rackham – illustratore britannico del periodo vittoriano
 Calico Jack Rackham – pirata britannico
 Sharon Rackham – ex atleta paralimpica australiana